Gröndahl ist der Familienname folgender Personen:
 Kelpo Gröndahl (1920–1994), finnischer Ringer
 Knut Gröndahl, deutscher Spion
 Outi Gröndahl (* 1984), finnische Biathletin und Skilangläuferin

Siehe auch:
 Grøndahl
 Gröndal